O Campeonato de São Martinho de Futebol  é a primeira divisão de São Martinho, a metade sul da ilha de São Martinho sob controle dos Países Baixos, iniciado em 1975-1976. Em 2011/12 foi organizado um campeonato entre as equipes das ilhas de São Martinho (ambas as partes francesa e neerlandesa da ilha) e São Bartolomeu.

Participantes 2016/17 
 C&D Connection
 Flames United
 Funmakers
 Hot Spurs
 Reggae Lions
 Soualiga
 United Super Stars
 Veendam
 Young Strikers

Campeões

Ver também 
Liga dos Campeões da CONCACAF
Copa Interclubes da UNCAF
Campeonato de Clubes da CFU
Superliga Norte-Americana
Campeonato Centroamericano
Liga da CONCACAF
Campeonato de Clubes do Caribe
Caribbean Club Shield
Recopa da CONCACAF
Copa Gigantes da CONCACAF
Copa das Ligas

São Martinho (Países Baixos)
Futebol de São Martinho (Países Baixos)